Browne kan som auktorsförkortning betyda:

 Edward Thomas Browne
 F.G. Browne
 Patrick Browne

Robotskapade auktorsförkortningar